Johann Heinrich Scheibler ist der Name folgender Personen:

* Johann Heinrich Scheibler (Textilfabrikant, 1705) (1705–1765), deutscher Tuchfabrikant
 Johann Heinrich Scheibler (Textilfabrikant, 1777) (1777–1837), deutscher Samt- und Seidenfabrikant